Jméno a příjmení Jan Vaněk má více nositelů:

 Jan Vaněk (1907–1968) – poválečný poslanec sociální demokracie a šéfredaktor Práva lidu
 Jan Vaněk (architekt) (1891–1962) – český interiérový designér, architekt a publicista.

 jiná podoba příjmení

 Jan Waněk (1842–1927) – český správce panství, amatérský historik a archeolog